Максим Степанов:
 Степанов, Максим Владимирович (род. 1975) — украинский бизнесмен и политик, глава Одесской ОГА (2017—2019), министр здравоохранения (2020—2021).
 Степанов, Максим Осипович (1893—1945) — советский военный деятель, комкор (1938).
 Степанов, Максим Степанович (1914—1988) — марийский советский поэт, прозаик, переводчик, журналист, редактор, народный поэт Марийской АССР.
 Степанов, Максим Юрьевич (1976—2000) — российский хоккеист.